La Rinconada (municipi de Sevilla), localitat de la província de Sevilla
 Navarredonda de la Rinconada, localitat de la província de Salamanca
 La Rinconada de la Sierra, localitat de la província de Salamanca
 Rinconada (municipi de Jujuy), municipi de la província argentina de Jujuy
 La Rinconada (Perú), assentament humà situat a més altura
 Las Rinconadas, nucli de població del municipi de Santa Cruz de Moya (Conca)